Архиепископ Кентерберийский () — до XVI века входил в юрисдикцию Римско-католической церкви, после Реформации принял функции первого епископа и духовного лидера Англиканской церкви, символического главы всемирного Англиканского сообщества и главы Кентерберийской епархии.

Список архиепископов

До нормандского завоевания

От нормандского завоевания до Реформации

После Реформации

Примечания 

  Все начальные даты являются датами рукоположения, если не указано иное.
  Все конечные даты являются датами смерти, если не указано иное.
  Не был рукоположён до 15 января 1245 г.

Литература

Ссылки 
Официальный сайт

Католическая церковь

История Великобритании